Nederland
Jan de Vries (meetkundige) (1858-1940), hoogleraar wis- en natuurkunde en rector magnificus van de Universiteit Utrecht
Jan de Vries (fotograaf) (1885-1952), Utrechts fotograaf
Jan de Vries (fotograaf, 1888) (1888-1983), Haags fotograaf
Jan de Vries (taalkundige) (1890-1964), Jan Pieter Marie Laurens de Vries, taalkundige
Jan de Vries (atleet) (1896-1939), Jan Cornelis de Vries, atleet
Jan de Vries (pater) (1911-1964), missionaris en pastoor 
Jan Murk de Vries (1919-2015), kunstenaar
Jan de Vries (1925-2012), burgemeester
Jan de Vries (1939), ondernemer en topman van RSV
Jan de Vries (1941), kunstenaar
Jan de Vries (1944-2021), motorcoureur
Jan de Vries (1944), voetballer van PEC
Jan de Vries (1958), voetballer
Jan Kostwinder (1960-2001), dichter-romanschrijver
Jan de Vries (politicus) (1965), Jan Marinus de Vries, CDA-politicus
Jan de Vries (architect), architect
Jan de Vries (schaatser), schaatser
Jan de Vries (schrijver), Fries auteur
Jan de Vries (verzetsstrijder), verzetsstrijder, gearresteerd en gefusilleerd voor zijn rol in verzetskrant Geallieerd nieuws
Jan de Vries (wielrenner), wielrenner
Jan de Vries (zanger), zanger

elders, vooral (afstammelingen van) Nederlandse emigranten
Jan de Vries (militair) (1924-2012), Canadees militair en activist
Jan de Vries (apotheker) (1937), Brits apotheker
Jan de Vries (historicus) (1943), Amerikaans historicus